Dodekánisos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dodecanese Islands, öar, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Nomós Dodekanísou, prefektur, Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar